Ardennes megyében 463 település található.